Эме́ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эме (яп. Aimer; род. 1990) — японская певица.
 Анук Эме (фр. Anouk Aimée; настоящее имя: Франсуа́за Жюди́т Сорья́ Дрейфус; род. 1932) — одна из самых популярных французских киноактрис 1950—1980-х годов.
 Эме, Марсель (фр. Marcel Aymé, 1902—1967) — французский писатель, прозаик и драматург, автор комедий, романов, сказок и новелл.
 Эме, Эрнст Фердинанд (1797—1855) — немецкий художник, последователь Каспара Давида Фридриха. 
 Эме де ла Шевальри, Анриетта (1767—1834) — французская католическая монахиня.
 Фис-Эме, Реджи (англ. Reginald «Reggie» Fils-Aimé, род. 1961) — президент и главный операционный директор Nintendo of America.

См. также 
 Эмме